Nydalen kan syfta på:
Nydalen – en småort i Askersunds kommun
Nydalen, Oslo – ett område i stadsdelen Nordre Aker i Oslo
Nydalen (tunnelbanestation) – en station inom Oslos tunnelbana
Nydalen (järnvägsstation) – en järnvägshållplats i Oslo längs Gjøvikbanen
Nydalens SK  – en skidklubb

Se även
Nydala